Анатолий Киреев: Киреев, Анатолий Николаевич (род. 1956) — бард, лауреат Ильменского (1989) и Грушинского (1989) фестивалей.
 Киреев, Анатолий Тихонович (1923—1990) — советский разведчик и деятель спецслужб, генерал-майор госбезопасности.